Tolosa lehet:
 Toulouse francia város latin és okcitán neve
Tolosa önkormányzat a Fülöp-szigeteken, Leyte tartományban
Tolosa város Spanyolországban, az északi Guipuscoa tartományban
Tolosa település Portugáliában
Tolosa település Mexikó San Luis Potosí államában
Tolosa település Argentína Buenos Aires tartományában, La Plata Partido körzetben
Tolosa, 6450 méter magas csúcs az Andokban, az Aconcagua szomszédságában
Jose Benjamin Tolosa argentin színész
138 Tolosa, egy aszteroida
Tolosa–Hunt-szindróma, egy ritka betegség